Чжэньпин (Анькан) (镇坪) — уезд городского округа Анькан провинции Шэньси (КНР)
 Чжэньпин (Наньян) (镇平) — уезд городского округа Наньян провинции Хэнань (КНР)